В одиночному розряді тенісного турніру Avon Championships of Dallas 1979, який проходив в рамках Туру WTA 1979, Мартіна Навратілова здобула титул, у фіналі перемігши Кріс Еверт 6-4, 6-4.

Сіяні гравчині 

 Мартіна Навратілова (переможниця)
 Кріс Еверт (фінал)
 Трейсі Остін (півфінал)
 Даянн Балестрат (чвертьфінал)
 Кріс Еверт (півфінал)
 Керрі Рід (1-ше коло)
 Стейсі Марголін (3-тє коло)
 Кеті Мей-Тічер-Пейбен (3-тє коло)

 Кеті Джордан (1-ше коло)
 Енн Сміт (1-ше коло)
 Сью Баркер (чвертьфінал)
 Террі Голледей (3-тє коло)
 Рене Річардс (1-ше коло)
 Міма Яушовець (3-тє коло)
 Ілана Клосс (3-тє коло)
 Маріта Редондо (1-ше коло)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 

1979